Gorongosa ist der Name:

 eines Bergmassivs in Mosambik, siehe Gorongosa (Bergmassiv)
 eines Nationalparks in Mosambik, siehe Nationalpark Gorongosa
 eine Stadt in Mosambik, siehe Vila Gorongosa
 eines Distrikts in Mosambik, siehe Gorongosa (Distrikt)
 eines Flusses in Mosambik, siehe Gorongosa (Fluss)